Одна восьмая — международный фестиваль молодых композиторов, проводимый в Ростове-на-Дону с 2012 года на базе Ростовской государственной консерватории имени С. В. Рахманинова.

История 
Фестиваль «Одна восьмая» впервые был проведён в 2012 году по инициативе ростовских композиторов Алексея Хевелева и Вячеслава Ноздрачёва. В первом фестивале принимали участие молодые авторы из восьми крупнейших музыкальных центров России: Москва, Санкт-Петербург, Саратов, Новосибирск, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург и Ростов-на-Дону.

Фестиваль проводится на базе Ростовской государственной консерватории имени С. В. Рахманинова один раз в два года. Сочинения участников фестиваля впервые были изданы в 2014 году издательством «Композитор» в нотных сборниках «Фестиваль современной музыки „Одна восьмая“».

В 2017 году фестиваль вышел на международный уровень, его поддержала одна из программ Европейского Союза и в нём приняли участие студенты Шотландской Королевской академии музыкального и драматического искусства.

В 2021 году очередной фестиваль «Одна восьмая» в связи с пандемией был проведён без зрителей.

Примечания 

Фестивали, появившиеся в 2012 году
Музыкальные фестивали по алфавиту
Фестивали академической музыки России
Ростовская консерватория
Фестивали Ростова-на-Дону
Музыка в Ростове-на-Дону